Kabinett Spyros Kyprianou steht für folgende Regierungen Zyperns: 

 Kabinett Spyros Kyprianou I
 Kabinett Spyros Kyprianou II
 Kabinett Spyros Kyprianou III
 Kabinett Spyros Kyprianou IV